Les championnats du monde de tennis de table par équipes 2010, cinquante-cinquième édition des championnats du monde de tennis de table et cinquième dédiée aux équipes, ont lieu du 23 au  à Moscou, en Russie. Le tournoi masculin est remporté par la République populaire de Chine, le féminin par Singapour.

Messieurs

Phase de groupes 
Groupe A: 1. Chine, 2. Russie, 3. Pologne, 4. France, 5. Grèce, 6. Italie
Groupe B: 1. Corée du Sud, 2. Suède, 3. République tchèque, 4. Taipei chinois, 5. Ukraine, 6. Roumanie
Groupe C: 1. Allemagne, 2. Japon, 3. Hongrie, 4. Espagne, 5. Croatie, 6. Danemark
Groupe D: 1. Hong Kong, 2. Biélorussie, 3. Autriche, 4. Portugal, 5. Singapour, 6. Corée du Nord

Phase finale 

Équipe championne :  : Ma Long, Ma Lin et Zhang Jike

Équipe finaliste :  : Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov et Christian Süss

Dames

Phase de groupes 
Groupe A: 1. Chine, 2. Pologne, 3. Croatie, 4. Italie, 5. Angleterre, 6. Autriche
Groupe B: 1. Singapour, 2. Allemagne, 3. Pays-Bas, 4. Espagne, 5. République tchèque, 6. États-Unis
Groupe C: 1. Hong Kong, 2. Corée du Sud, 3. Hongrie, 4. Corée du Nord, 5. Ukraine, 6. France
Groupe D: 1. Japon, 2. Taipei chinois, 3. Roumanie, 4. Biélorussie, 5. Russie, 6. Slovaquie

Phase finale 

Équipe championne :  : Feng Tianwei, Wang Yuegu et Sun Beibei

Équipe finaliste :  : Ding Ning, Liu Shiwen et Guo Yan

2010
Tennis de table par équipes
Tennis de table par équipes 2010
Monde par équipes 2010
Monde par équipes
Sport en Russie en 2010
Sport en mai 2010